Жандос черт () — казахское имя и название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жандос — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жандос — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.

См. также 
 Жандосово
 Джандосов